Die Liste deutscher Satelliten führt Satelliten mit deutscher Betreiberschaft auf. Enthalten sind auch Gemeinschaftsprojekte mit jeweils einem weiteren Staat. Nicht aufgelistet sind abgebrochene Projekte ohne Satellitenstart. Die Liste enthält auch keine Objekte, die an einem anderen Raumflugkörper (zum Beispiel einer Raketenstufe) verblieben und somit keinen eigenständigen Orbit erreichten. Wegen unklarer Angaben zur Betreiberschaft entfallen zudem vier PocketQubes  des deutschen Satellitenherstellers Alba Orbital UG.

Die  grau hinterlegten  Satelliten gingen durch einen Fehlstart der jeweiligen Trägerrakete verloren.

Stand: 1. Januar 2023 – 123 gestartete Satelliten

Weblinks 
 Satellites of Germany auf Gunter’s Space Page (englisch)

Einzelnachweise 

Deutschland
Deutsche Raumfahrt